Gerhard Hofer (ur. 11 sierpnia 1982) – austriacki skoczek narciarski.

Przebieg kariery 
Największym sportowym osiągnięciem Hofera jest zajęcie 2. i 3. miejsca w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Ishpeming w sezonie 2001/02. W tym samym sezonie wziął udział w kwalifikacjach do dwóch konkursów 50. Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku i Bischofshofen, lecz zajął odpowiednio 69. oraz 59. miejsce i nie wystartował w żadnym z konkursów. 16 lutego 2003 wziął udział w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Westby, zajmując 29. lokatę i był to jego ostatni start w zawodach międzynarodowych.

Do końca sezonu 2006/07 był serwismenem reprezentacji Austrii w skokach narciarskich. W 2007 r. w kadrze Szwajcarii zastąpił na tym stanowisku Rogera Kambera i zajmował je do końca sezonu 2009/10, po którym został serwismenem reprezentacji Finlandii. Po sezonie 2010/11 rozpoczął współpracę z kadrą Rosji.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1982